Oettinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Gervin Oettinger (1929–2022), US-amerikanischer Mathematiker
 Eduard Maria Oettinger (1808–1872), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Gertrud Oettinger-Burckhardt (1890–1974), Schweizer Malerin und Kunsthandwerkerin
 Günther Oettinger (* 1953), deutscher Politiker
 Jacob Joseph Oettinger (1780–1860), Pädagoge und Rabbinatsassessor von Berlin
 Jake Oettinger (* 1998), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 Johannes Oettinger (1577–1633), deutscher Geograf, Kartograf und Geodät
 Johann Friedrich Oettinger (1713–1765?), deutscher Offizier, Ingenieur und Kartograph
 Karl Oettinger (1906–1979), österreichischer Kunsthistoriker
 Klaus Oettinger (* 1937), deutscher Germanist und Literaturhistoriker
 Kurt Oettinger (1877–1942), deutscher Richter
 Ludwig Oettinger (1797–1869), deutscher Mathematiker auf dem Gebiet der Kombinatorik
 Michael Oettinger (* 1979), deutscher Chefkoch
 Norbert Oettinger (* 1949), deutscher Indogermanist und Hochschullehrer
 Paul Oettinger (1848–1934), deutscher Berufssoldat und Militärschriftsteller
 Shaul Oettinger (* 1922), deutsch-israelischer Schriftsteller

Oettinger bezeichnet:
 Bewohner des Ortes Oettingen in Bayern
 Mitglieder des Adelsgeschlechts Oettingen (fränkisch-schwäbisches Adelsgeschlecht)
 Oettinger Brauerei, eine deutsche Brauereigruppe
 Oettinger Davidoff Group bzw. Oettinger Imex, ein Schweizer Tabakkonzern
 Oettinger Sportsystems, ein auf das Fahrzeugtuning von Personenwagen der Volkswagen AG spezialisiertes Unternehmen

der Oettinger ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Friedrich der Oettinger (vor 1401–1443), Graf von Hohenzollern, siehe Friedrich XII. (Hohenzollern) 

Siehe auch:
 Oetinger
 Öttinger
 Ottinger
 Oettingen
 Oetting